Trois navires de la Royal Navy ont reçu le nom de HMS Crusader :
le , un destroyer de  lancé en 1909 ;
le , un destroyer de classe C lancé en 1931. Il est transféré à la Marine royale canadienne en 1938 et renommé NCSM Ottawa ;
le , un destroyer de  lancé en 1944. Il est transféré à la Marine royale canadienne l'année suivante.

Crusader